Paraplagusia är ett släkte av fiskar. Paraplagusia ingår i familjen Cynoglossidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Plattfiskar
Paraplagusia